Такмичење у скоку увис за жене на Олимпијским играма 1992 одржано је на Олимпијском стадиону у Барселони. За такмичење су се квалификовале 42 такмичрке из 27 земаља, које су подељене у две групе по 21. Квалификације за 12 финалиста су одржане 6. августа. Финале је одржано 8. августа.

Земље учеснице

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 5. августа 1992.

Победнице

Квалификације 
Квалификације одржане су 6. августа 1992. Норма за финално такмичење је била 1,92 метра. Почетна висина у квалификацијама била је 1,60 метара.

Финале 
Финале је одржано 8. августа, са 16 такмичарки, које су прескочиле квалификациону норму. Почетна висина у финалу је била 1,78 м.

Спољашње везе 
 Резултати скока увис за жене на ЛОИ 1992.
 Резултати на sports-reference.com/

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1992.
Скок увис на Летњим олимпијским играма